Strange steht für:

 Strange, Quark-Flavour, siehe Quark (Physik) #Strange-Quark
 Strange (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2002–2003)
 Strange-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Mount Strange, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Strange ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Strange (Regisseur) (1966–2013), neuseeländischer Fernseh- und Filmregisseur 
 Alf Strange (1900–1978), englischer Fußballspieler
 Allen Strange (1943–2008), US-amerikanischer Komponist, Musiktheoretiker und Musiker
 Billy Strange (1930–2012), US-amerikanischer Musikproduzent
 Bonnie Strange (eigentlich Jana Weilert; * 1986), deutsche Fotografin, Model, Designerin, Sängerin und Moderatorin
 Cole Strange (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Curtis Strange (* 1955), US-amerikanischer Golfer
 George Strange (1880–1961), kanadischer Ruderer
 Glenn Strange (1899–1973), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Filmkomponist
 Guy Le Strange (1854–1933), britischer Historischer Geograph und Orientalist
 John Strange (1852–1923), US-amerikanischer Politiker
 John Strange (Diplomat) (1732–1799), englischer Diplomat
 Johnny Strange (* 1982), deutscher Sänger, siehe John Magiriba Lwanga
 Johnny Strange (Extremsportler) (um 1992–2015), US-amerikanischer Extremsportler
 Joseph Strange (1803–1880), deutscher Gelehrter und Genealoge
 Luther Strange (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Mark Strange (* 1961), britischer, anglikanischer Erzbischof
 Martin Strange-Hansen (* 1971), dänischer Filmregisseur

 Nic Strange (* 1987), walisischer Badmintonspieler
 Nicholas Strange (* 1947), britischer Ökonom und Autor
 Rene Strange, britische Unterhaltungskünstlerin
 Richard Strange (* 1951), britischer Musiker, Songwriter, Komponist und Schauspieler
 Robert Strange (1796–1854), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Strange (* 1974), kanadische Schauspielerin
 Steve Strange (1959–2015), britischer Musiker
 Susan Strange (1923–1998), britische Sozialwissenschaftlerin

Strange ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Adam Strange, Comicserie von DC-Comics
 Emily Strange, Comicfigur

Siehe auch:

 Doctor Strange